Александр Александрович Фадеев (1811—1898) — русский военный и общественный деятель. Генерал от артиллерии (1879).

Биография 
Родился 30 марта  1811 года. Вступил в службу в 1826 году, в 1829 году  после окончания Михайловского артиллерийского училища и Михайловской артиллерийской академии по 1-му разряду, произведён в прапорщики артиллерии. В 1830 году произведён в подпоручики, в 1834 году в поручики, в 1836 году в штабс-капитаны.  В 1840 году произведён в капитаны. В 1841 году произведён в штабс-капитаны гвардии. В 1843 году в капитаны гвардии. В 1844 году произведён в полковники «за отличие по службе».

С 1849 года начальник Охтенского капсульного завода и Охтенского порохового завода. В 1852 году произведён в генерал-майоры «за отличие по службе». С 1858 года член Конференции Михайловского артиллерийского училища.

В 1862 году произведён в генерал-лейтенанты «за отличие по службе». С 1867 года член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления.

В 1879 году произведён в генералы от артиллерии «за отличие по службе» и избран почётным членом Михайловской артиллерийской академии. С 1883 года назначен  членом Александровского комитета о раненых.

Умер 3 декабря 1898 года в Санкт-Петербурге.

Награды 
Награды
Орден Святой Анны 3-й степени  (1847)
Орден Святой Анны 2-й степени (1848; Императорская корона — 1851)
Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1855)
Орден Святого Станислава 1-й степени (1856)
Орден Святой Анны 1-й степени  (1860; Императорская корона — 1867)
Орден Святого Владимира 2-й степени  (1870)
Орден Белого орла (1873)
Орден Святого Александра Невского (1884; Бриллиантовые знаки — 1888)
Орден Святого Владимира 1-й степени  (1893)

Примечания

Литература 
 ;
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. «Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917»: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Источники 
 
 
 Фадеев Александр Александрович на сайте «Русская Императорская армия»

Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Члены Александровского комитета о раненых